Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Paul McNamee /  Van Winitsky (secondo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)

 Jan Gunnarsson /  Mike Leach (primo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (primo turno)
 John Alexander /  Wally Masur (secondo turno)
 Eric Fromm /  Eliot Teltscher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1984